Secondigliano ist die Bezeichnung für:

 einen Stadtteil im Nordosten von Neapel, Secondigliano (Neapel)
 Alleanza di Secondigliano, eines der mächtigsten Camorra-Bündnisse, benannt nach dem gleichnamigen Stadtteil